Bell Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bell Lake (Alaska)
 Bell Lake (Arkansas)
 Bell Lake (Lafayette County, Florida)
 Bell Lake (Pasco County, Florida)
 Bell Lake (Idaho)
 Bell Lake (Illinois)
 Bell Lake (Johnson County, Indiana)
 Bell Lake (Steuben County, Indiana)
 Bell Lake (Richland Parish, Louisiana)
 Bell Lake (Tensas Parish, Louisiana)
 Bell Lake (Calhoun County, Michigan)
 Bell Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Bell Lake (Leelanau County, Michigan)
 Bell Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Bell Lake (Minnesota)
 Bell Lake (Mississippi)
 Bell Lake (New Jersey)
 Bell Lake (New Mexico)
 Bell Lake (Texas)
 Bell Lake (Washington)
 Bell Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Bell Lake (Florence County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Belle Lake
 Bell Lakes
 Pell Lake